Австрийская Бундеслига 1978/1979 () — 68-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 18 августа 1978 года и закончился 22 июня 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1978/1979 на rsssf.com 
 Сезон 1978/1979 на сайте austriasoccer.at 

1978/1979
Спорт в Австрии в 1978 году
Спорт в Австрии в 1979 году
Австрия
Австрия